Ctenomys coyhaiquensis is een zoogdier uit de familie van de kamratten (Ctenomyidae). De wetenschappelijke naam van de soort werd voor het eerst geldig gepubliceerd door Kelt & Gallardo in 1994.

Voorkomen 
De soort komt voor in Chili.

Kamratten
Endemisch dier uit Chili
IUCN-status onzeker